Arnau - hrabia, postać z katalońskiej legendy
 Arnau - hiszpański miniserial telewizyjny

Miejscowości
 Arnau - niemiecka nazwa miejscowości Ornowo (województwo warmińsko-mazurskie)
 Arnau - niemiecka nazwa miejscowości Marjino w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Zobacz też
 Preußisch Arnau – niem. nazwa miejscowości Rodniki w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
 Francesc Arnau – hiszpański piłkarz